Thapunngaka (que significa "Boca de lanza" en Wanamara) es un género de pterosaurio ananguérido recuperado de la Formación Toolebuc marina del Cretácico Inferior en Queensland, Australia. Thapunngaka representa al pterosaurio más grande conocido del continente australiano. El género actualmente contiene una sola especie, Thapunngaka shawi.

Descubrimiento y etimología 
Thapunngaka fue descubierto inicialmente en junio de 2011 en la Formación Toolebuc del Albiense superior del Cretácico Inferior, en el País de Wanamara, Noroeste de Queensland, Australia por el fosilero Sr. Len Shaw. Más tarde sería excavado en la roca circundante por el Museo Kronosaurus Korner. El género se describiría más tarde en 2021 sobre la base del holotipo KKF 494, que representa solo una mandíbula parcial sin dentición. Además, después de la descripción inicial, el museo Kronosaurus Korner luego colocaría el holotipo de exhibición para el público en general.

La especie tipo Thapunngaka shawi fue descrita por Timothy Richards, Paul Stumkat y Steven Salisbury del museo Kronosaurus Korner. El nombre del género Thapunngaka incorpora palabras del Wanamara, uno de los idiomas Mayi hablados por la gente de la Nación Wanamara, en cuyo país se descubrió el holotipo. El nombre genérico incorpora las palabras 'thapun' y 'ngaka', las palabras Wanamara para 'lanza' y 'boca', por lo que el nombre se traduce como "Boca de lanza" en el idioma Wanamara. El nombre específico shawi honra al descubridor del holotipo, el Sr. Len Shaw. Por lo tanto, el nombre completo se traduce como 'boca de lanza de Shaw'.

Descripción 
La envergadura de Thapunngaka se estimó mediante una comparación con especies relacionadas. Sería entre 5.83 a 9.47 metros, basado en una extrapolación de Anhanguera piscator y Tropeognathus mesembrinus respectivamente. Las mandíbulas inferiores se parecían más a las de A. piscator, de lo que se concluyó que una envergadura de 6 a 7 metros era probable.

Clasificación 
En su descripción, Thapunngaka se asignó dentro de la subfamilia Tropeognathinae de la familia Anhangueridae, taxón hermano tanto de Ferrodraco como de Mythunga.

Referencias 

Pterosaurios del Cretácico Inferior
Pterodactyloidea